Хагман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хагман, Клара (род. 1991) — шведская певица, бывшая участница поп-группы «Ace of Base».
 Хагман, Никлас (род. 1979) — финский хоккеист, левый нападающий.
 Хагман, Софи (1758—1826) — шведская балерина.